Ciudad Guayana — cidade da Venezuela
 Escudo das Guianas — formação geológica ao norte da Amazônia
 Guiana Essequiba — parte do território da Guiana reclamado pela Venezuela
 Guiana — país do norte da América do Sul, referido como Guiana Inglesa na época colonial
 Guiana Francesa — departamento francês de ultramar na América do Sul
 Guianas — região do nordeste caribenho da América do Sul
 Guiena (em occitano, Guiana) — antiga província do sudoeste da França
 Região Guayana da Venezuela — região administrativa da Venezuela, referida como Guiana Espanhola na época colonial
 Suriname — país do norte da América do Sul, referido como Guiana Holandesa ou Guiana Neerlandesa na época colonial

Amapá — região brasileira, referida como Guiana Portuguesa na época colonial

Desambiguações de topônimos